Hieronder volgt een lijst van plaatsen in Buskerud, een voormalige provincie van Noorwegen. 

De lijst is exclusief de steden in Buskerud. Zie ook de lijst van plaatsen in Noorwegen en de lijst van Noorse steden.

Buskerud
Buskerud